Brakel (Alemanha)
Brakel (Guéldria)

Desambiguações de topônimos